Гребневское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Гребневское сельское поселение — входит в Щёлковский район

Рязанская область
 Гребневское сельское поселение — входит в Старожиловский район